Staccione ist der Nachname folgender Personen:

 Eugenio Staccione (1909–1967), italienischer Fußballspieler
 Vittorio Staccione (1904–1945), italienischer Fußballspieler